Figueira-do-inferno pode-se referir a:
Euphorbia mellifera, planta endémica da Ilha da Madeira e das Canárias
''Euphorbia piscatoria, planta endémica da Ilha da Madeira, da Ilha de Porto Santo e das Ilhas Desertas

Desambiguação